Pandora's Box puede referirse a:

 Pandora's Box (álbum de Aerosmith), álbum compilatorio de 3 discos lanzado en 1991 por Aerosmith.
 Die Büchse der Pandora (película de 1929), La caja de Pandora, película muda alemana, dirigida por G. W. Pabst
 Pandora's Box (canción de Orchestral Manoeuvres in the Dark), canción de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark.